Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii, czwartych eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1997.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Joe Screen. W nawiasach podano numery stałe.

 (14) Sławomir Drabik (Polska)
 (8) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (10) Leigh Adams (Australia)
 (4) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (18) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (1) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (12) Brian Andersen (Dania)
 (7) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (16) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (11) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (2) Hans Nielsen (Dania)
 (13) Tomasz Gollob (Polska)
 (17) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (6) Peter Karlsson (Szwecja)
 (5) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (15) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (9) Simon Wigg (Wielka Brytania)

Wyniki

Opis 
W drodze na zawody w Bradford, samochód Grega Hancocka stanął w płomieniach. Jego narzędzia, plastron i najlepsze motocykle uległy zniszczeniu. Na rezerwowych motocyklach (które były przeznaczone do występów w brytyjskiej lidze) zdołał zakwalifikować się jedynie do finału B. Jak się potem okazało, był to najsłabszy występ Hancocka, który we wszystkich pozostałych eliminacjach stawał na podium.

Wielką Nagrodę Wielkiej Brytanii zwyciężył Brian Andersen, który wraz z drugim Billym Hamillem tracą już tylko 7 punktów do lidera cyklu. Piąty w Bradford Tomasz Gollob utrzymał czwarte miejsce w klasyfikacji, jednak strata do pozycji medalowych powiększyła się do dziesięciu punktów. Sławomir Drabik był piętnasty, a Piotr Protasiewicz (rezerwa toru) startując w jednym biegu nie zdobył punktów.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Wielkiej Brytanii
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1997
 Sezon żużlowy 1997

Bibliografia 
 Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii 1997

Wielka Brytania
1997
1997 w Anglii
Bradford